Минто () — многозначный термин.

Топинимы 
 Минто (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт, расположенный в двух километрах к востоку от н.п. Минто, (Аляска), США.
 Минто (озеро) — озеро в провинции Квебек в Канаде.
 Минто (Аляска) — населённый пункт в Соединённых Штатах Америки.

Персоналии 
 Минто, Брайан (род. 1975) — американский профессиональный боксёр украинского происхождения.
 Минто, Гилберт Эллиот-Мюррей-Кининмонд, 4-й граф (1845—1914) — восьмой генерал-губернатор Канады с 1898 по 1904.